Кулико́вка () — село, расположенное на территории Городнянского района Черниговской области (Украина). Расположено в 24 км на юго-запад от райцентра Городни. Население — 523 чел. (на 2006 г.). Адрес совета: 15153, Черниговская обл., Городнянский р-он, село Куликовка, ул. Ленина, 53. Ближайшая ж/д станция — Городня (линия Гомель-Бахмач), 26 км.

Персоналии 
 Лизогуб, Иван Яковлевич  (1762-1818), предводитель дворянства (маршалок) Черниговской губернии.
 Илья Иванович Лизогуб (1787—1867), военный и композитор
 Анастасия Зиновьевна Левицкая (1899—1955), оперная певица, народная артистка УССР.

Ссылки и источники 

 КВКФ, 2007 г.
 ГНПП Картография, 2008 г.
 

Населённые пункты Городнянского района